Брага — загальна і власна назва.

Напої 
 Брага — суміш води та солоду.
 Брага — стародавній напій.

Топоніми

Брага — місто в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Брага () — село в адміністративному районі Мананг.

Брага — місто.
 Брага (округ).
 Брага (футбольний клуб)

Брага — село в Хмельницькій області.

Особи 
 Марк Андронович Брага — український комбайнер.
 Теофілу Брага ;— португальський політик.
 Абел Брага — бразильський футболіст.
 Алісе Брага — бразильська актриса.
 Антоніо Франсіско Брага — бразильський композитор.
 Сонія Брага — бразильська актриса.

Див. також 
 Браге (значення)